Кен Доерти (; рођен 17. септембра 1969) је професионални играч снукера. Највећи успех је освојено светско првенство у снукеру 1997. године када је у финалу победио Стивена Хендрија.

Каријера

Успеси

Рангирана финала: 17 (6 победа, 11 пораза)

Референце

Спољашње везе 

 Профил на -{worldsnooker.com}-
 Профил на -{www.snooker-virus.de}-

Рођени 1969.
Играчи снукера
Ирци